Porthill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Porthill-Rykerts, poste frontalier canado-américain

Porthill, communauté du comté de Boundary en Idaho

Porthill, localité du Shropshire
Porthill, banlieue de Newcastle-under-Lyme dans le Staffordshire
Porthill Park, parc de cricket de Wolstanton, Staffordshire

Voir aussi
Porthilly, établissement côtier de Cornouailles

Homonymie de toponyme